O condado de Damavand () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Damavand.

Damavand